Bekassy, Békási, Békásy o Békássy è un cognome ungherese.

Ferenc Békássy (1893-1915) – poeta ungherese
Stephen Bekassy (1907-1995) – attore ungherese naturalizzato statunitense

en:Bekassy